Krasnomaiski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Krasnomaiski (Mordwinien), Siedlung in der Republik Mordwinien
 Krasnomaiski (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Krasnomaiski (Twer, Sonkowski), Siedlung in der Oblast Twer, Sonkowski rajon
 Krasnomaiski (Twer, Wyschnewolozki), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Twer, Wyschnewolozki rajon